Wigginton heißen folgende Orte in England:
 Wigginton  (Hertfordshire)
 Wigginton (North Yorkshire)
 Wigginton (Oxfordshire)
 Wigginton (Staffordshire)

Wigginton ist der Familienname folgender Personen:

 Eliot Wigginton (* 1942), US-amerikanischer Historiker
 Giles Wigginton (16. Jahrhundert), englischer Kleriker
 James R. Wigginton, US-amerikanischer Sänger
 Peter D. Wigginton (1839–1890), US-amerikanischer Politiker
 Randy Wigginton, US-amerikanischer Ingenieur
 Ron Wigginton (* 1944), US-amerikanischer Künstler
 Tracey Wigginton (* 1965), australische Mörderin
 Ty Wigginton (* 1977), US-amerikanischer Baseballspieler